Manuela (telenovela) — mexicana, estreada em 1991
Manuela d'Ávila — jornalista e política brasileira (n. 1981)